Romanza puede referirse a:

 Romanza, fragmento musical de carácter sentimental.
 El nombre común de la planta Rumex conglomeratus
 El nombre común de la planta Rumex crispus.
 El nombre común de la planta Verbascum sinuatum.